Contea di Henderson o Henderson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Henderson (Carolina del Nord)
 Contea di Henderson (Illinois)
 Contea di Henderson (Kentucky)
 Contea di Henderson (Tennessee)
 Contea di Henderson (Texas)